Станислав Игар (, наст. имя и фамилия Чеслав Кубяк, ;  — ) — польский актёр театра, кино и телевидения; также театральный педагог.

Биография 
Станислав Игар родился в Плоцке. Актёрское образование получил в Государственном институте театрального искусства в Варшаве. Актёр театров в Варшаве, Ольштыне, Вроцлаве, Гданьске и Кракове.
Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1963—1980 гг. Преподаватель Государственной высшей театральной школы в Кракове с 1979 года. Умер в Кракове.

Избранная фильмография 
  — Три старта / Trzy starty
  — Ирена, домой! / Irena do domu!
  — Безмолвная звезда / Milcząca Gwiazda / Der schweigende Stern (Польша / ГДР)
  — Костюм почти новый / Ubranie prawie nowe
  — Агнешка 46 / Agnieszka 46
  — Рукопись, найденная в Сарагосе / Rękopis znaleziony w Saragossie
  — Почтмейстер / Poczmistrz — доктор
  — Путешествие за улыбку / Podróż za jeden uśmiech
  — Земля обетованная / Ziemia obiecana
  — Только Беатриче / Tylko Beatrycze
  — Доложи, 07 / 07 zgłoś się (только в 1-й серии)
  — Страсть / Pasja
  — Кошмары / Zmory
  — Сладкие глаза / Słodkie oczy
  — Королева Бона / Królowa Bona (только в 12-й серии)
  — Аустерия / Austeria
  — Крик / Krzyk
  — Отель Полан и его гости / Hotel Polan und seine Gäste
  — О-би, О-ба. Конец цивилизации / O-bi, O-ba: Koniec cywilizacji

Признание 
 1976 — Золотой Крест Заслуги с мечами.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Преподаватели театральных вузов Польши